Bag of Bones steht für:

 Bag of Bones, Originaltitel von Sara (Roman), Roman von Stephen King (1998)
 Bag of Bones, Originaltitel von Stephen Kings Bag of Bones, US-amerikanischer Fernsehfilm (2011) 
 Bag of Bones (Album), Album von Europe (2012)